Mrtovnjak è un toponimo croato che può indicare due diverse isole nel mare Adriatico:
 Mrtovnjak, nome croato dell'isola di Martignacco (isola Lunga), in prossimità dell'isola Lunga;
 Mrtovnjak, nome croato dell'isola di Martignacco (Curba Grande), in prossimità di Curba Grande, nelle Isole Incoronate.